Dolina kan syfta på:
 Dolina (film) – en ungersk film från år 2007

Geografi
 Dolina – det slovenska namnet på den italienska kommunen San Dorligo della Valle
 Dolina (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina Dobritj-Selska, 
 Dolina (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Kaolinovo,